Videotelefonie ofwel Videotelefoon betekent:

 in het algemeen een systeem voor videoconferentie
 een term voor beeldtelefonie, zie Beeldtelefoon